Abbey Lee Kershaw (12 de junho de 1987) é uma modelo e atriz australiana, mais conhecida pelo papel de Sarah, em The Neon Demon;The Dag, em Mad Max: Estrada da Fúria; Tirana, em The Dark Tower; Anat, em Gods of Egypt; Elizabeth, em Elizabeth Harvest; e pelo filme 1%, pelo qual foi indicada ao AACTA de Melhor Atriz Principal.

Abbey Lee Kershaw nasceu em Melbourne. Ela é filha de Kerry, um psicólogo, descendente de irlandeses, croatas e alemães, e Kim Kershaw (Née: Doviache), descendente de suecos, escoceses e poloneses.

Ligações externas 

 Abbey Lee Kershaw na Vogue Paris
 

Atrizes da Austrália
Modelos da Austrália
Naturais de Melbourne